złotnik – osoba zajmująca się złotnictwem

Miejscowość w Polsce 
 Wg TERYT jest 1
 Złotnik – wieś w woj. lubuskim, w pow. żarskim, w gminie Żary

Cieki wodne w Poksce 
 Złotnik – potok, dopływ Bulówki
 Złotnik – potok, dopływ Cieńkówki
 Złotnik – potok, dopływ Mielnicy
 Złotnik – potok, dopływ Psiny

Zobacz też 
 Złotniki
 rożnik